Новосільська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Новосільська сільська рада — Житомирська область, Черняхівський район
 Новосільська сільська рада — Закарпатська область, Виноградівський район
 Новосільська сільська рада — Львівська область, Городоцький район
 Новосільська сільська рада — Одеська область, Ренійський район
 Новосільська сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район
 Новосільська сільська рада — Хмельницька область, Ізяславський район

 Новосільська сільська рада — назва Новосілецької сільської ради Деражнянського району Хмельницької області до 2015 року